Налимная — река в России, протекает по Томской области. Устье реки находится в 504 км по правому берегу реки Васюган. Длина реки составляет 10 км. Протекает через озеро Амбарный Чвор.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Васюган, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13010800112115200030867.

Примечания 

Притоки Васюгана
Реки Каргасокского района